Яли́ца Апари́сио Марти́нес (; 11 декабря 1993, Эройка-Сьюдад-де-Тлахьяко, Оахака, Мексика) — мексиканская  и . Её дебютная роль Клео в фильме Альфонсо Куарона 2018 года «Рома» принесла ей номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль.

Жизнь и карьера 
Апарисио родилась 11 декабря 1993 года в Эройка-Сьюдад-де-Тлахьяко, Оахака. Её родители имеют коренное происхождение; отец — миштек, а мать — трике. Однако она не владеет миштекским языком и должна была выучить его для фильма «Рома». Апарисио воспитывала мать-одиночка, работавшая горничной. У неё есть учёная степень в области дошкольного образования. Она не обучалась актёрскому мастерству, по профессии — педагог дошкольного образования.

Прорывная роль Апарисио в «Роме» (2018) принесла ей номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль. Она также получила номинации в этой категории на премиях Ассоциации кинокритиков Чикаго, «Critics’ Choice Movie Awards», «Голливудской кинопремии», «Готэм», Круга кинокритиков Сан-Франциско, «Спутник» и Круга кинокритиков-женщин, а также признание от Time и The New York Times.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Мексики